Phyllidoce lamellosa är en ringmaskart som beskrevs av Risso 1826. Phyllidoce lamellosa ingår i släktet Phyllidoce och familjen Phyllodocidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
lamellosa